Elfershausen ist

 ein Markt in Bayern (Deutschland), siehe Elfershausen
 eine Verwaltungsgemeinschaft in Bayern, siehe Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen
 ein Ortsteil von Malsfeld in Hessen (Deutschland), siehe Elfershausen (Malsfeld)
 ein reichsritterliches Herrschaftsgebiet, siehe Herrschaft Elfershausen